Saint-Hippolyte puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

Saint-Hippolyte, municipio de Laurentides en Quebec .
 Saint-Hippolyte, barrio de Montreal.
 Saint-Hippolyte, población de Saskatchewan.

Saint-Hippolyte, comuna francesa del Alto Rin.
 Saint-Hippolyte, comuna francesa de Aveyron.
 Saint-Hippolyte, comuna francesa de Cantal.
 Saint-Hippolyte, comuna francesa de la Charente Marítimo.
 Saint-Hippolyte, comuna francesa de Doubs.
 Saint-Hippolyte, comuna francesa de Gironda.
 Saint-Hippolyte, comuna francesa de Indre y Loira.
 Saint-Hippolyte, comuna francesa de Pirineos Orientales.
 Saint-Hippolyte-de-Caton, comuna francesa de Gard.
 Saint-Hippolyte-de-Montaigu, comuna francesa de Gard.
 Saint-Hippolyte-du-Fort, comuna francesa de Gard.
 Saint-Hippolyte-le-Graveyron, comuna francesa de Vaucluse.